Кубок виклику Азії 2008 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 1-й розіграш Кубку виклику Азії, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 24 по 26 квітня 2008 року у Гонконзі. 

Збірна Китайського Тайбею виграла золоті медалі, перемігши у чотирьох матчах групи.

Учасники

Таблиця

Результати 
Час початку матчів місцевий

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Інформація на ІІХФ  
 Інформація на eurohockey  

Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
2008 у хокеї з шайбою
Хокей у Гонконзі